Il doppio del torneo di tennis Karshi Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrew Coelho e Adam Feeney che hanno battuto in finale Ivan Dodig e Horia Tecău 6-2, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)
 Patrick Briaud /  Josh Goodall (semifinali)

 Ivan Dodig /  Horia Tecău (finale)
 Andrew Coelho /  Adam Feeney (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Karshi Challenger 2007